Horthy Miklós:
 Horthy Miklós (1868–1957) a Magyar Királyság kormányzója
 Horthy Miklós (1907–1993) diplomata, magyar királyi követ, sportvezető
Horti Miklós:
 Horti Miklós birkózó